Az Eredivisie 2010-11-es szezonja a bajnokság ötvenötödik kiírása. A bajnokságot tizennyolc csapat alkotja, a címvédő pedig az FC Twente csapata, miután az előző szezonban első bajnoki címüket szerezte.

Résztvevők

Változások a csapatok vezetőedzőinél

Végeredmény 

 | rowspan="7" style="background-color: #fafafa;" |

Eredmények

Források 

Holland labdarúgó-bajnokságok
holland 1